Mortensen è un cognome di origine danese e norvegese, che significa "figlio di Morten". La variante svedese è Mårtensson.
Mortensen è attualmente il 20° cognome più diffuso in Danimarca. Può riferirsi a:

Persone
 Carlos Mortensen  – giocatore di poker professionista spagnolo di origine ecuadoregna
 Casper Ulrich Mortensen  – pallamanista danese
 Dale Mortensen  – economista statunitense
 Hans Christian Mortensen  – ornitologo danese
 Karin Mortensen  – ex pallamanista danese
 Lars Ulrik Mortensen  – clavicembalista e direttore d'orchestra danese 
 Leif Mortensen  – calciatore danese
 Leif Mortensen  – ciclista su strada danese
 Malene Mortensen  – cantante danese
 Martin Mortensen – ex ciclista su strada danese
 Matthew Mortensen, noto come Mat  – ex slittinista statunitense
 Michael Mortensen  – tennista danese
 Oluf Mortensen  – calciatore faroese 
 Patrick Mortensen  – calciatore danese
 Richard Mortensen  – pittore danese
 Stan Mortensen  – allenatore di calcio e calciatore inglese
 Tommy Seebach Mortensen  – cantautore danese
 Vagnur Mohr Mortensen  – calciatore faroese
 Viggo Mortensen  – attore e musicista statunitense
 Zachary Mortensen  – produttore cinematografico statunitense

Altro
 5106 Mortensen  – asteroide della fascia principale

Note